Беджа може стосуватися:

 Беджа — кушитський народ у Східній Африці.
 Беджа — мова, якою розмовляють люди беджа.
 Беджа — вілаєт в Тунісі.
 Беджа — місто в Тунісі, адміністративний центр однойменного вілаєту.